Бошняк Віктор Вікторович (1992-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іван Бошняк — хорватський футболіст, нападник.
 Бошняк Олександр Карлович — російський чиновник, ботанік-аматор.
 Мартін Бошняк (; справжні ім'я та прізвище — Марк Матіас Босняк де Рудняк () — словацький поет, співак XVI століття.

Також 
 Долішній Бошняк — село в Видинській області Болгарії.
Прізвища